Adolf Ivar Arwidsson (1791-1858), journaliste politique, écrivain et historien finlandais ;
 Greta Arwidsson (1908-1998), archéologue suédoise.